Бадалона:

 Бадалона — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Бадалона — испанский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Сегунде Б.